Pure (album), studioalbum van René Froger uit 2004
 Pure (computerspel), computerspel voor Windows, Xbox 360 en PlayStation 3 uit 2008
 Pure (gemeente), dorp in het Franse departement Ardennes
 Pure (radiozender), Belgische radiozender
 Pure (televisieserie), Canadese televisieserie uit 2019 
 Pure (The Lightning Seeds), muzieknummer
 Pure (2002), Britse film met Keira Knightley
 Till det som är vackert, Zweedse film uit 2010 met als Engelse titel Pure